Федьковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Федьковка — село в Невьянском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Федьковка — посёлок в Тульчинском районе Винницкой области.